Toponímia: Acragas també escrit Akragas, nom grec de la ciutat siciliana d'Agrigent
 Biografies: Acragas (gravador), gravador de plata grec